Kennett ist der Name mehrerer Orte:

 Kennett (Cambridgeshire), Vereinigtes Königreich
 Kennett (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Kennett (Missouri), Vereinigte Staaten
 Kennett Township (Pennsylvania), Vereinigte Staaten

Kennett ist Namensbestandteil weiterer geographischer Objekte:

 Kennett Ridge, Gebirgskamm in den Darwin Mountains, Antarktika
 Kennett River, ein Ort in Australien
 Kennett River (Fluss), ein Fluss in Australien
 Mount Kennett, ein Berg im Grahamland, Antarktika

Kennett ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Kennett (* 1948), mathematischer Physiker und Seismologe
 Dylan Kennett (* 1994), neuseeländischer Bahnradsportler
 Edward Kennett (* 1986), englischer Speedwayfahrer
 Gordon Kennett (* 1953), englischer Speedwayfahrer
 Jeff Kennett (* 1948), australischer Politiker
 Luther Martin Kennett (1807–1873), US-amerikanischer Politiker
 Murray Kennett (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Hatch Kennett (1864–1932), Alttestamentler

Siehe auch:

 Kennet, ein ehemaliger englischer Verwaltungsbezirk
 River Kennet, ein Fluss in England
 Kenneth